Flere personer bærer navnet Martin Jensen:

Musik 
 Martin Jensen (DJ) – dansk DJ

Sport 
 Martin Jensen (fodboldspiller, født 1978) – dansk fodboldspiller
 Martin Jensen (fodboldspiller, født 1982) – dansk fodboldspiller
 Martin Jensen (forfatter) (født 1946) – dansk forfatter
 Martin Jensen (atlet) (1911-1985) – dansk atlet